Liwenskoje () ist ein russischer Ortsname:
 Liwenskoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938: Galbrasten, 1938 bis 1946 Dreifurt, auch: Kragelischken, 1938 bis 1946 Kragelingen, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Liwenskoje (Tula), Dorf in der Oblast Tula